Kloster St. Martin ist der Name folgender Klöster:
 Kloster Sankt Martin Augsburg, ehemaliges Terziarinnenkloster in Augsburg
 Karmelitenkloster am Kaulberg, Zisterzienserinnenkloster St. Martin und Theodor in Bamberg
 Erzabtei Beuron, Erzabtei St. Martin zu Beuron
 Kloster St. Martin (Boppard), ehemaliges Franziskanerinnenkloster in Boppard
 Kloster Disentis, Benediktinerkloster St. Martin in Disentis
 Kloster St. Martin (Freiburg im Breisgau) in Freiburg im Breisgau
 Kloster Hermetschwil, Benediktinerinnenkloster St. Martin in Hermetschwil-Staffeln
 Martinskirche (Kaiserslautern), ehemaliges Franziskanerkloster St. Martin in Kaiserslautern
 Kloster St. Martin (Koblenz), Kloster in Koblenz
 Groß St. Martin, ehemaliges Cluniazenser-Priorat in Köln
 Martinskirche (Landshut), Kloster Sankt Martin und Castulus in Landshut
 St-Martin-des-Champs, ehemaliges Kloster in Paris
 Abtei Saint-Martin de Ligugé, Benediktinerabtei bei Poitiers
 St. Martin (Rheinfelden), ehemaliges Chorherrenstift St. Martin in Rheinfelden
 Abbaye Saint-Martin du Canigou, Benediktinerabtei im Roussillon
 Saint-Martin de Tours, die Grablege des Heiligen Martin von Tours in Tours
 Kloster St. Martin (Gnadenwald), in Gnadenwald bei Innsbruck
 Kloster St. Martin (Zürich), ehemaliges Augustiner-Chorherrenstift in Zürich
 Kloster St. Martin (Laon), ehemalige Prämonstratenser-Abtei aus dem 13. Jahrhundert
 Kloster St. Martin (Tournai), ehemalige Benediktinerabtei, heute Rathaus der Stadt Tournai

Siehe auch:
Kloster San Martino
Sankt Martin
 Martinskirche